Komsilga peut désigner :

Toponymie 
 Komsilga, un village situé dans le département et la commune rurale de Baskouré de la province du Kadiogodans la région Centre au Burkina Faso.
 Komsilga, la ville chef-lieu du département de Komsilga de la province du Kadiogo dans la région Centre au Burkina Faso.
 Komsilga, le département et commune rurale dont Komsilga est le chef-lieu.
 Komsilga, la localité située dans le département de Mané de la province du Sanmatenga dans la région Centre-Nord au Burkina Faso.
 Komsilga, la localité située dans le département de Ouahigouya de la province du Yatenga dans la région Nord au Burkina Faso.
 Komsilga, la localité située dans le département de Pissila de la province du Sanmatenga dans la région Centre-Nord au Burkina Faso.
 Komsilga, un village du département et la commune rurale de Zimtenga dans la province du Bam et la région Centre-Nord au Burkina Faso.

Homonymie de localités